Накхонсаван:

 Накхонсаван — провинция в центральной части Таиланда.
 Накхонсаван — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.